Младенцев — русская фамилия.

 Младенцев, Михаил Николаевич — учёный, создатель Менделеевского музея.
 Младенцев, Семён Иванович — Герой Советского Союза.